Ри́кки ван Волфсви́нкел (; 27 января 1989, Вауденберг, Нидерланды) — нидерландский футболист, нападающий клуба «Твенте». Выступал за сборную Нидерландов.

Клубная карьера 

Ван Волфсвинкел является воспитанником «Витесса». В 2007 году он получил награду как лучший бомбардир молодёжного первенства. За основную команду ван Волфсвинкел дебютировал 5 апреля 2008 года, заменив за 5 минут до конца матча со «Спартой» Санти Колка. Этот матч остался для молодого футболиста единственным в сезоне 2007/08, но в следующем он закрепился в основном составе. В матче против «Де Графсхапа» ван Волфсвинкел впервые вышел в стартовом составе, а в своём третьем матче чемпионата забил первый гол (снова против «Спарты»). В итоге он забил в Эредивизие 2008/09 8 голов и стал лучшим бомбардиром команды.

Летом 2009 года ван Волфсвинкел перешёл в «Утрехт», с которым подписал 4-летний контракт. Он дебютировал за новую команду в матче против «Валвейка», которому забил уже на третьей минуте, как оказалось, победный гол. По ходу сезона ван Волфсвинкел оказался на скамейке запасных, но к концу снова вернулся в основу. По окончании чемпионата «Утрехт» получил возможность побороться за место в Лиге Европы 2010/11, и успешно им воспользовался. В плей-офф были разбиты «Гронинген» и «Рода», а ван Волфсвинкел забил им 4 мяча. Чтобы пробиться в групповой этап Лиги Европы, «Утрехт» прошёл квалификационный и стыковой раунды. В них ван Волфсвинкел забил 6 мячей, в том числе хет-трик в ворота «Селтика», когда его клубу нужно было отыгрываться после гостевого поражения 0:2. Забив в национальном чемпионате 2010/2011 9 голов в 8 матчах, ван Волфсвинкел возглавил его список бомбардиров.

Летом 2011 года ван Волфсвинкел перешёл в «Спортинг Лиссабон», с которым подписал 4-летний контракт. С сезона 2013/2014 перешёл в английский «Норвич Сити». 6 августа 2014 года Рикки перешёл во французский клуб «Сент-Этьен» на правах аренды. 25 сентября забил свой первый гол за «Сент-Этьен». В июне 2016 года вернулся в «Витесс». В сезоне 2016/17 стал лучшим бомбардиром команды, забив 20 голов в чемпионате. В июне 2017 года перешёл в швейцарский «Базель», подписав с клубом контракт на три года.

21 июля 2021 года подписал двухлетний контракт с «Твенте».

Сборная 
Ван Волфсвинкел выступал за юношеские сборные Нидерландов, а затем и за молодёжную команду. В октябре 2010 года ван Волфсвинкел завершил выступление за молодёжную команду, после того как она в стыковых матчах уступила путёвку на чемпионат Европы 2011 года Украине. В августе 2010 года ван Волфсвинкел дебютировал в основной национальной команде, когда Берт ван Марвейк не вызвал на товарищескую игру с Украиной футболистов, игравших на чемпионате мира.

Достижения 
«Витесс»
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2016/17
«Базель»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2018/19

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Твенте»